La saison 2010-2011 de Eredivisie est la cinquante-cinquième édition de la première division hollandaise. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs néerlandais en une série de 34 rencontres durant la saison de football.

Les trois premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Les deux autres places sont attribuées au vainqueur de la coupe nationale, et au vainqueur du playoff européen.



Les 18 clubs participants 

Légende des couleurs

Classement 
Mis à jour le 

|}

Playoffs

Coupe d'Europe 

Le vainqueur est qualifié pour la Ligue Europa 2011-2012.

Relégation 

Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.

Statistiques individuelles

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Notes et références 

Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2010
Sport aux Pays-Bas en 2011
2010-2011